Ryska superligan kan vara:

Ryska superligan i basket
Ryska superligan i ishockey
Professional Rugby League, tidigare ryska superligan i rugby union
Ryska superligan i volleyboll (damer)
Ryska superligan i volleyboll (herrar)
Ryska superligan i damhandboll